Артем Александрович Долженко (12 ноября 1991 года, Ставрополь, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 

Начинал свою команду в родном Ставрополе. В 2010 году выступал за молодежную команду "Кубани". Несколько лет провел в командах второго дивизиона. В 2014 году Долженко перешел в клуб литовской А-лиги "Банга". Дебютировал в элите местного футбола хавбек 9 марта в игре против "Судувы", которая закончилась гостевой победой "Банги" со счетом 1:0. Летом того же года Долженко вернулся в Россию. Завершал свою карьеру полузащитник в любительских командах.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Sports.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Игроки ФК «Губкин»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Банга»
Игроки ФК «Биолог-Новокубанск»